Карбальедо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Луго в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Чантада. Население — 2664 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Луго